Gaggero est un patronyme porté notamment par :

 Eleonora Gaggero (2001-), actrice italienne,
 Luigi Gaggero (1976-), musicien italien,
 Stefano Gaggero (1927-2010), coureur cycliste italien.